Amerikai Egyesült Államok
Wabash (Arkansas)
Wabash (Indiana)
Wabash (Nebraska)
Wabash (Nyugat-Virginia)
Wabash (folyó), az Ohio folyó jelentős mellékfolyója
Wabash (King megye, Washington)
Wabash (Lewis megye, Washington)

Lásd még
Wabash megye (egyértelműsítő lap)